|-
| 12201 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12202 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12203 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12204 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12205 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12206 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12207 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12208 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12209 - ||  || 11 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12210 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 12211 Arnoschmidt || 1981 KJ || 28 mai 1981 || La Silla || 
|-
| 12212 ||  || 23 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12213 ||  || 26 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12214 Miroshnikov ||  || 7 septembrie 1981 ||  || 
|-
| 12215 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 12216 - ||  || 16 noiembrie 1981 ||  || 
|-
| 12217 - ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar
|-
| 12218 Fleischer || 1982 RK || 15 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 12219 Grigorʹev ||  || 19 septembrie 1982 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 12220 Semenchur ||  || 20 octombrie 1982 || Nauchnij || 
|-
| 12221 Ogatakoan ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 12222 Perotto || 1982 WA || 19 noiembrie 1982 ||  || 
|-
| 12223 Hoskin || 1983 TX || 8 octombrie 1983 ||  || 
|-
| 12224 Jimcornell ||  || 19 octombrie 1984 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory
|-
| 12225 Yanfernández || 1985 PQ || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 12226 Caseylisse || 1985 TN || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 12227 Penney ||  || 11 octombrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12228 - ||  || 11 octombrie 1985 || Palomar || , 
|-
| 12229 Paulsson ||  || 17 octombrie 1985 ||  || 
|-
| 12230 || 1986 QN || 25 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12231 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12232 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12233 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12234 Shkuratov ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 12235 Imranakperov ||  || 9 septembrie 1986 ||  || 
|-
| 12236 ||  || 22 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12237 Coughlin || 1987 HE || 23 aprilie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
|  ||  || 17 decembrie 1987 || La Silla || E. W. Elst, 
|-
| 12239 Carolinakou ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12240 Droste-Hülshoff ||  || 13 august 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 12241 Lefort ||  || 13 august 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 12242 Koon || 1988 QY || 18 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12243 - ||  || 9 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 12244 Werfel ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 12245 ||  || 9 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12246 Pliska ||  || 11 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 12247 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 12248 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 12249 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 12250 || 1988 TT || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 12251 ||  || 9 octombrie 1988 ||  || 
|-
| 12252 Gwangju ||  || 8 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 12253 - ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 12254 - ||  || 7 decembrie 1988 ||  || , 
|-
| 12255 - ||  || 7 decembrie 1988 ||  || , 
|-
| 12256 ||  || 8 februarie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12257 Lassine ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12258 Oscarwilde ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12259 Szukalski ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12260 ||  || 30 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12261 Ledouanier ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12262 Nishio || 1989 UL || 21 octombrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 12263 ||  || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 12264 || 1990 CD || 1 februarie 1990 ||  || 
|-
| 12265 - || 1990 FG || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12266 - || 1990 FL || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12267 Denneau ||  || 31 mai 1990 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12268 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12269 - || 1990 QR || 19 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12270 Bozar ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12271 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12272 Geddylee ||  || 22 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 12273 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 12274 - ||  || 19 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 12275 Marcelgoffin ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12276 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12277 - ||  || 17 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 12278 Kisohinoki ||  || 21 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 12279 Laon ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12280 Reims ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12281 Chaumont ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12282 Crombecq ||  || 21 ianuarie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 12283 || 1991 EC || 9 martie 1991 ||  || 
|-
| 12284 Pohl || 1991 FP || 17 martie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12285 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 12286 Poiseuille ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12287 Langres ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12288 Verdun ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12289 Carnot ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12290 - || 1991 LZ || 14 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12291 Gohnaumann ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12292 Dalton ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12293 ||  || 13 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12294 Avogadro ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12295 Tasso ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12296 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12297 ||  || 6 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12298 Brecht ||  || 6 august 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 12299 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12300 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-